

Дани сећања 

680-е пне.